Pat E. Johnson (ur. 1939) – amerykański zawodnik sztuk walki, mistrz tangsudo
 Patrick Read Johnson (ur. 1952) – amerykański filmowiec
 Patrick Johnson (ur. 1972) – australijski lekkoatleta, sprinter, olimpijczyk
 Patrick Johnson (ur. 1983) – amerykański aktor
 Patrick Johnson (ur. 1989) – amerykański biathlonista